W Polsce
 Konarzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Dopiewo 
 Konarzewo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Rawicz 
 Konarzewo – osada wieś Żabówko w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard 
 Konarzewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Karnice 
 Konarzewo –  gromada w powiecie poznańskim
 Konarzewo – jezioro w woj. zachodniopomorskim' w pow. gryfickim, w gminie Rewal, położone na Wybrzeżu Trzebiatowskim, znane też pod nazwą Bagno Pogorzelickie

Zobacz też 
 Konarzewo-Bolesty, Konarzewo-Gołąbki, Konarzewo-Marcisze, Konarzewo-Reczki, Konarzewo-Skuze, Konarzewo-Sławki, Konarzewo Wielkie